Валенки:

 Валенки — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти.
 Валенки — старинная цыганская таборная плясовая песня.